Филипп Огюстен Ле Рувийуа (; 1756—1819) — французский военный деятель, полковник (1800 год), участник революционных и наполеоновских войн.

Биография 
Родился в семье клерка Жака Ле Рувийуа (; ок.1727—1773) и его супруги Жанны Ле Брюман (; 1719—1805).

Начал службу 12 сентября 1774 года в драгунском полку Генерал-полковника (будущий 5-й драгунский). 12 июня 1782 года – бригадир, 1 сентября 1784 года – вахмистр, 14 декабря 1784 года – фурьер, и, наконец, 1 мая 1788 года – второй вахмистр. В 1788 году под началом графа Тьяра участвовал в кампании в Бретани.

10 марта 1792 года произведён в младшие лейтенанты, сражался в кампании 1792 года в составе Северной армии, в 1793 году – в армии Арденн. 1 марта 1793 года отличился в боях за редут у Видена, где был ранен саблей в лицо. 1 мая 1793 года – лейтенант, 1 октября 1793 года – капитан. Воюет в Рейнской и Итальянской армиях, отличился при переходе через Бренту в Бассано. 7 января 1797 года – командир эскадрона в Английской армии, участвует в экспедиции в Бельгию против повстанцев.

Затем переводится в Рейнскую и Гельветическую армии, 4 февраля 1800 года произведён в полковники, и возглавил 22-й кавалерийский полк.

26 февраля 1803 года возглавил 1-й гусарский полк, который стал частью Армии Берегов Океана. В Австрийской кампании 1805 года сражался в составе 1-й бригады дивизии Дюпона. Отличился при Хаслахе.

В Прусской кампании 1806 года его 1-й гусарский выполнял функции эскорта Императора, так как гвардейская кавалерия не успела прибыть на театр военных действий. Был ранен 19 декабря 1806 года у Помиково. 6 января 1807 года по состоянию здоровья был отправлен в отставку.

22 сентября 1808 года в Шатодёне женился вторым браком на Мари Маргерит Триболь (; 1787—).

Воинские звания 

 Бригадир (12 июня 1782 года);
 Вахмистр (1 сентября 1784 года);
 Фурьер (14 декабря 1784 года);
 Второй вахмистр (1 мая 1788 года);
 Старший вахмистр (22 января 1792 года);
 Младший лейтенант (10 марта 1792 года);
 Лейтенант (1 мая 1793 года);
 Капитан (1 октября 1793 года);
 Командир эскадрона (7 января 1797 года);
 Полковник (4 февраля 1800 года).

Награды 
 Легионер ордена Почётного легиона (11 декабря 1803 года)

 Офицер ордена Почётного легиона (14 июня 1804 года)

 Командор ордена Почётного легиона (25 декабря 1805 года)

Примечания

Источники 
 Биография полковника

Ссылки 
 Информация о генерале на сайте base Léonore

Полковники Наполеона